СССР  впервые участвовал на зимних Паралимпийских играх 1988 и был представлен 8 спортсменами в одном виде спорта - лыжные гонки. Две бронзовые медали принесла лыжница Валентина Григорьева на дистанциях 5 км и 10 км в классе B1 (незрячие спортсмены).

Медали

См. также 
 СССР на зимних Олимпийских играх 1988
 СССР на летних Паралимпийских играх 1988

Ссылки 
 Паралимпийский комитет России

1988
Страны на зимних Паралимпийских играх 1988 года
Спорт в СССР в 1988 году